Powunden ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Powunden, Kreis Königsberg/Samland: Chrabrowo, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Powunden, Kreis Preußisch Holland: Powodowo (Rychliki), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen